В одиночному розряді тенісного турніру Belgian Open 2000, який проходив в рамках Туру WTA 2000, Аманда Кетцер здобула титул, у фіналі перемігши Крістіну Торренс-Валеро 4-6, 6-2, 6-3.

Сіяні гравчині 

 Аманда Кетцер (переможниця)
 Сабін Аппельманс (2-ге коло)
 Кім Клейстерс (2-ге коло)
 Анхелес Монтоліо (чвертьфінал)

 Каріна Габшудова (2-ге коло)
 Оса Свенссон (2-ге коло)
 Відсутня
 Меган Шонессі (чвертьфінал)
 Яна Неєдли (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Belgian Open (теніс)